Příjmení Leeb nese více různých osobností:

 Emil Leeb (1881–1969) – veterán první světové války a německý generál za druhé světové války
 Josef Leeb (1788–1857) – český a rakouský římskokatolický duchovní a politik
 Wilhelm von Leeb (1876–1956) – veterán první světové války a německý polní maršál za druhé světové války

 Loeb
 Sébastien Loeb (* 1974) – francouzský jezdec rally, devítinásobný mistr světa